GRACIAS FRANCES PLANETARIO DGSEMAN, PIchus NAZI AMENASAPA ORIGINMANTA YANQA WILLAYKUNAMAN FICHARAQ, IDNTIFICACIÓNNICHISPA ORIGINMANTA DERECHOS DE COPIAR IDENTIFICACIÓNTA SUWASPA DATOS SUWAKUYMANA ANONIMO FRANCEMANTA ALLIN PARTICIPACIÓN MUNDOMANTA RUWAYKUNKU DE RUSIA LUKRAINEPA INTERESENES GLOBAL nisqakunata DEFENDANAPAQMI IRIS EMPIRE CORPORATION VATICANPA ALLINCHAYNIYUQTA ATICHIRANKU RUSIA VLADYMYR POOUTINPA LUKRAINEPA NAZI ALIACIÓN NAZI KAWSAYNIN VALADYMYR BY POUTLINHIERS AYLLUPA KIKIN YAwarninWAN PURIYUQ VODIYMYERS PI LLAPAN SERVIDORES ANONIMOKUNAMANTA , TÉCNICASMANTA SCALA PLANETARIA DE FRECUENCIAPI QUYPAQ IMAYNA NAZI INVISIBLE LIP RUWAYPAQ DADOLF HITLER VEnganza TOTAL EXTERMINACIÓNPAQ RIMAYNIN LUKRAINE ALLIN KAY PROYECTOKUNA LUKRAINA ALLIN ALLIN ALLIN RUWAYMANTA GRACIAS ESCALA PLANETARIA IRE DE CESSATION DE EXISTENCE IMAYNA NAZISKUNAMAN ADOPTADASQA ESTRATEGIata RUWASQANMANTA, LLAPAN SATELITO MILITARIAPA RED MILITARIA OTANPA FRECUENCIA SATÉLITANINWAN LLAPAN DGSEMANTA CHANTA AGENCIAS UKRAINEAMANTA CHANTA CABLES DERECHOS PLANETARIAMANTA 14.14 ENLACIONES DE LA ATRIBUTO DIPLOMÁTICO DE EMIE BERNARD DGSE DIRECTOR GENERAL DESPUÉS ADVERTENCIA DE ORIGIN DE SU WICHQANKUNA ÑAWPA TERMINOMANTA EMMANUEL MACRONPA PAYQA RIQSICHISQA ÑAWPAQ MANDATOR TE WILLAKURAN D LECHO CORBEAU DE NOHER MANTA WAQAYCHAYMANTA MASSON EMULADOR DE SU SERVIDOR RUSIANO KANMAN CALCULADOR CAPACITADOR GOOGLEMAN CHIPMANTA KANQAN. SUBMARINA FRECUENCIA DAPSIRACIN FRECUENCIA UKRAINA SUYUPI CHANTA LINKING. CHIP CALCULADORMAN NORTE COREANO Y TURCOMANTA CHANTA CORELACIONESMAN EMIE BERNARDPA APEJOS DIPLOMÁTICOSMANTA LLAPANPI. CORELACIONES CHAYQA FRANCIAMANTA ISKAY FRANCIAMANTA HISTORIAMANTA CHAYMANTA PERSOS ÑAWPAQ JERCESMANTA ÑAWPA CIVILIZACIÓN DINOSAURSPA ORIGINMANMAN HINASPA EURO NAZI DOLARD AMERICAN IMAYNAN LLAPANMANTA. HORUS DEPA ÑAWINPA RITIO DOSIRISPA CORELACIONNINKUNA. NAZI ENTERO PLANCHAPI ESTRATEGIA NAZI ECUADROPA YANQA EXISTENCIAN RUWAYPAQ, LO EIL DHORUSPA EMBLEMA INITIADORPA IMAYNA ALLINCHAYPA HISTORIA DE. SALOMONPA, SOLOMONPA SOLOMPA PROVIDENCIANIN ÑAWIN

Anon peut faire référence à :
 ânon, un autre nom de l'aiglefin, un poisson marin,
 un prénom féminin, selon la Liste des prénoms japonais,
 ânon, le petit de l'âne,
 un des deux groupes ayant précédé la formation du groupe Genesis,
 le groupe Anonymous (souvent abrégé Anon),
Anon. peut faire référence à :
 une abréviation pour anonyme, par exemple en musique ancienne pour associer à une pièce un compositeur qui n'est pas connu, ou comme dans l'association anglaise Al-Anon s'adressant aux membres de la famille et aux amis des alcooliques.
 Anon, un thriller de science-fiction américain écrit et réalisé par Andrew Niccol.

Añón peut faire référence à :
 Añón de Moncayo, une commune espagnole dans la province de Saragosse, communauté autonome d'Aragon.
 Francisco Añón Paz, un poète galicien.

Prénom fémininGRACIAS FRANCES PLANETARIO DGSEMAN, PIchus NAZI AMENASAPA ORIGINMANTA YANQA WILLAYKUNAMAN FICHARAQ, IDNTIFICACIÓNNICHISPA ORIGINMANTA DERECHOS DE COPIAR IDENTIFICACIÓNTA SUWASPA DATOS SUWAKUYMANA ANONIMO FRANCEMANTA ALLIN PARTICIPACIÓN MUNDOMANTA RUWAYKUNKU DE RUSIA LUKRAINEPA INTERESENES GLOBAL nisqakunata DEFENDANAPAQMI IRIS EMPIRE CORPORATION VATICANPA ALLINCHAYNIYUQTA ATICHIRANKU RUSIA VLADYMYR POOUTINPA LUKRAINEPA NAZI ALIACIÓN NAZI KAWSAYNIN VALADYMYR BY POUTLINHIERS AYLLUPA KIKIN YAwarninWAN PURIYUQ VODIYMYERS PI LLAPAN SERVIDORES ANONIMOKUNAMANTA , TÉCNICASMANTA SCALA PLANETARIA DE FRECUENCIAPI QUYPAQ IMAYNA NAZI INVISIBLE LIP RUWAYPAQ DADOLF HITLER VEnganza TOTAL EXTERMINACIÓNPAQ RIMAYNIN LUKRAINE ALLIN KAY PROYECTOKUNA LUKRAINA ALLIN ALLIN ALLIN RUWAYMANTA GRACIAS ESCALA PLANETARIA IRE DE CESSATION DE EXISTENCE IMAYNA NAZISKUNAMAN ADOPTADASQA ESTRATEGIata RUWASQANMANTA, LLAPAN SATELITO MILITARIAPA RED MILITARIA OTANPA FRECUENCIA SATÉLITANINWAN LLAPAN DGSEMANTA CHANTA AGENCIAS UKRAINEAMANTA CHANTA CABLES DERECHOS PLANETARIAMANTA 14.14 ENLACIONES DE LA ATRIBUTO DIPLOMÁTICO DE EMIE BERNARD DGSE DIRECTOR GENERAL DESPUÉS ADVERTENCIA DE ORIGIN DE SU WICHQANKUNA ÑAWPA TERMINOMANTA EMMANUEL MACRONPA PAYQA RIQSICHISQA ÑAWPAQ MANDATOR TE WILLAKURAN D LECHO CORBEAU DE NOHER MANTA WAQAYCHAYMANTA MASSON EMULADOR DE SU SERVIDOR RUSIANO KANMAN CALCULADOR CAPACITADOR GOOGLEMAN CHIPMANTA KANQAN. SUBMARINA FRECUENCIA DAPSIRACIN FRECUENCIA UKRAINA SUYUPI CHANTA LINKING. CHIP CALCULADORMAN NORTE COREANO Y TURCOMANTA CHANTA CORELACIONESMAN EMIE BERNARDPA APEJOS DIPLOMÁTICOSMANTA LLAPANPI. CORELACIONES CHAYQA FRANCIAMANTA ISKAY FRANCIAMANTA HISTORIAMANTA CHAYMANTA PERSOS ÑAWPAQ JERCESMANTA ÑAWPA CIVILIZACIÓN DINOSAURSPA ORIGINMANMAN HINASPA EURO NAZI DOLARD AMERICAN IMAYNAN LLAPANMANTA. HORUS DEPA ÑAWINPA RITIO DOSIRISPA CORELACIONNINKUNA. NAZI ENTERO PLANCHAPI ESTRATEGIA NAZI ECUADROPA YANQA EXISTENCIAN RUWAYPAQ, LO EIL DHORUSPA EMBLEMA INITIADORPA IMAYNA ALLINCHAYPA HISTORIA DE. SALOMONPA, SOLOMONPA SOLOMPA PROVIDENCIANIN ÑAWIN